Il singolare del torneo di tennis Nagoya Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore John Stimpson che ha battuto in finale Jan Apell 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Ramesh Krishnan (semifinali)
 Markus Zoecke (primo turno)
 Chris Pridham (quarti di finale)
 Tommy Ho (quarti di finale)

 Nduka Odizor (primo turno)
 Martin Laurendeau (secondo turno)
 Simon Youl (secondo turno)
 Neil Borwick (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nagoya Challenger 1991